Острохо́хлая сини́ца () — певчая птица из семейства синицевых.

Описание 
Острохохлая синица длиной 15 см. Верхняя часть тела серая, нижняя часть тела белая, боковые стороны коричневатые, лицо белое, маленький, острый серый хохол, чёрный и короткий, сильный клюв.

Распространение 
Область распространения острохохлой синицы простирается с юго-востока Канады на восток США вплоть до северо-востока Мексики. Она живёт в лесах, кустарниках и, особенно если кормится зимой, в садах. Зимой вид мигрирует на север.

Образ жизни 
Острохохлая синица ищет на ветках, иногда также на земле, насекомых и гусениц, а также семена, ягоды и орехи. Это оседлая птица, образующая зимой маленькие, смешанные птичьи стаи.

Размножение 
Острохохлая синица гнездится в лиственных и смешанных лесах. Чашеобразное гнездо из волос, шерсти, листьев и травы строится в дупле дерева или скворечнике. В кладке до 8 яиц. Иногда молодые птицы прошлого года помогают в выращивании птенцов. По окончании гнездового периода гнездящаяся пара остаётся вместе для защиты своего участка.

Примечания

Литература 
Colin Harrison, Alan Greensmith: Vögel: mit mehr als 800 Arten. Dorling Kindersley, Starnberg 2005, ISBN 978-3-8310-0785-1
Bryan Richard: Vögel: über 400 Arten aus aller Welt. Parragon, Bath 2006, ISBN 978-1-4054-5506-0

Животные, описанные в 1766 году
Птицы Северной Америки
Синицевые